Skyggernes kniv kan henvise til 

 Skyggernes Kniv (bog) - en bog i trilogien Det gyldne kompas
 Skyggernes kniv (redskab) - en kniv, der omtales i bogen